Nerlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Lex-Nerlinger (1893–1975), deutsche Malerin und Fotografin
 Christian Nerlinger (* 1973), ehemaliger deutscher Fußballspieler, ehemaliger Sportdirektor des FC Bayern München
 Helmut Nerlinger (* 1948), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Ludwig Nerlinger (1918–2003), deutscher Politiker (BP)
 Manfred Nerlinger (* 1960), ehemaliger deutscher Gewichtheber
 Oskar Nerlinger (1893–1969), deutscher Maler